Jméno Hrabiše Hrabišic označuje vícero osob:

 Hrabiše I. Hrabišic († po 1110) – rádce knížete Bořivoje II., správce Pražského hradu
 Hrabiše II. Hrabišic († po 1185) – nejvyšší komorník
 Hrabiše III. Hrabišic († 1197) – nejvyšší komorník
 Hrabiše IV. Hrabišic († 1197) – syn Hrabiše III. Hrabišice
 Hrabiše V. Hrabišic († po 1203) – syn Slavka I. Hrabišice